Барруа () — французская фамилия. Известные носители:

 Барруа, Кристина (род. 1981) — немецкая теннисистка французского происхождения.
 Барруа, Пьер (1774—1860) — французский военный деятель, участник наполеоновских войн.
 Барруа, Шарль-Эжен (1851—1939) — французский геолог и палеонтолог.

Другие значения 
 Барруа  — историческая провинция герцогства Бар (Лотарингия).

См. также 
 Баруа